Sampling er engelsk og betyder bl.a. dét at udføre stikprøver eller diskretisering. Sampling har flere specialiseringer:
 Sampling (statistik)
 Sampling (signalbehandling)

Se også
 Sample